Vasculaire (du latin , « vase ») est un adjectif relatif aux vaisseaux ou boyaux.  En particulier:
 En botanique, le terme vasculaire désigne les plantes vasculaires.
 En anatomie, le système vasculaire désigne les veines, les artères, leurs capillaires et les vaisseaux lymphatiques.